Robert, Bob o Rob Jones possono riferirsi a:
 Robert Jones – giocatore di football americano statunitense
 Rob Jones (1971-) – calciatore inglese
 Rob Jones (1979-) – calciatore inglese
 Robert Jones (1965-) – rugbista a 15 gallese
 Robert Jones – produttore statunitense
 Rob Jones – cestista statunitense